Мјур има више значења:
 Мјур (Пенсилванија)
 Мјур (Мичиген)